

Patronyme
 Frans Buyens, (1924-2004), fut un cinéaste belge.
 Yoni Buyens, (1988- ), fut un footballeur belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme